Friedrich Tischler ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Tischler (Astronom) (auch Fritz Tischler; 1844–1870), deutscher Astronom 
 Friedrich Tischler (Maler) (1880–1934), deutscher Maler 
 Friedrich Tischler (Ornithologe) (1881–1945), deutscher Ornithologe